LOpen de Chine de snooker 2014 est tournoi international de snooker qui s'est déroulé du 31 au  à Pékin.

Neil Robertson, champion en titre, est battu en finale par Ding Junhui. Le Chinois égale le record de cinq titres en tournoi ranking en une saison, détenu par Stephen Hendry depuis la saison 1990-1991.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Wild Cards

Tableau final

Première partie

Deuxième partie

Finale

Qualifications

Centuries

Tableau final

Qualifications

Notes et références 

Snooker en 2014
2014
Sport en Chine en 2014
Sport en avril 2014
Événement sportif à Pékin